Kórotan je lahko:

 starinski izraz za Karantanijo - srednjeveško slovansko plemensko kneževino
 Korotan, Dunaj - hotel in študentski dom (Dunaj), 
 Korotan, Portorož - študentski dom (Portorož)

Glej tudi
Koroška